Alain Lipietz (né en 1947), homme politique et économiste français, fils de Georges Lipietz.
 Georges Lipietz (1922-2003), ingénieur civil français, père d'Alain et d'Hélène Lipietz.
 Hélène Lipietz (né en 1958), avocate, sénatrice depuis 2012 et fille de Georges Lipietz.

Homonymie de patronyme
Patronyme juif